Jim Nicholson (Amerikaans politicus), voormalig Amerikaans minister van Veteranenzaken onder George W. Bush
Jim Nicholson (Noord-Iers politicus), lid van het Europees Parlement voor de Noord-Ierse Ulster Unionist Party